Тришкин — фамилия; имеет женскую форму Тришкина.
 Тришкин, Афанасий Петрович (род. 1934) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Тришкин, Виктор Михайлович (1940—2022) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (1999).
 Тришкин, Дмитрий Вячеславович (род. 1973) — начальник ГВМУ Минобороны России с 2017 года, государственный советник Российской Федерации 2-го класса, кандидат медицинских наук.
 Тришкин, Илья Михайлович (род. 1989) — российский пловец, восьмикратный чемпион Сурдлимпийских игр.
 Тришкина 
 Тришкина, Анна Игоревна (род. 1987) — российская актриса и модель.
 См. также 
 Тришкино — деревня в составе Семьянского сельсовета в Воротынском районе Нижегородской области.